Ерозія (від  — «роз'їдання», «витравлювання»):

 Ерозія в геології — руйнування гірських порід вітром, текучими водами та льодом.
 Ерозія в техніці — руйнування поверхні металу механічними діями — ударами, тертям або електричними розрядами.
 Ерозія в медицині — поверхневий дефект епітелію.
 Ерозія шийки матки (правильніше «ектопія шийки матки»)
 Ерозія в обробці зображень — спосіб фільтрації бінарних зображень, при якому редукується розмір всіх доменів.
 Ерозія в космосі — руйнування поверхні планет, супутників і астероїдів мікрометеоритами, впливом космічного і сонячного випромінювання.

Посилання